2 miejscowości w Polsce:
 Talki – osada w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Nowy Dwór
 Talki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy

 Talki  – wieś na Ukrainie, w w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego